Gefangenenhaus steht für
 allgemein eine Einrichtung des Strafvollzugs, siehe Gefängnis
 Gerichtliches Gefangenenhaus, zur Unterbringung von Untersuchungshäftlingen in Österreich